O’Callaghan ( Ó Ceallacháin, „Nachfahr des Ceallachán“, „des kleinen Ceallach“) ist die anglisierte Form eines ursprünglich patronymisch gebildeten Familiennamens irischer Herkunft.

Namensträger 
 Bertus O’Callaghan (* 1988), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Ciara O’Callaghan (* 1972), irische Schauspielerin
 Francis O’Callaghan (1886–1977; später mit dem Namen Carter DeHaven), US-amerikanischer Schauspieler
 Donncha O’Callaghan (* 1979), irischer Rugby-Union-Spieler
 John O’Callaghan (* 1982), irischer DJ
 José O’Callaghan Martínez (1922–2001), spanischer Theologe und Papyrologe
 Joseph F. O’Callaghan (* 1928), US-amerikanischer Historiker
 Kevin O’Callaghan (* 1961), irischer Fußballspieler
 Matthew O’Callaghan, US-amerikanischer Regisseur
 Michael O’Callaghan (* 1946), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Mike O’Callaghan (1929–2004), US-amerikanischer Politiker
 Mollie O’Callaghan (* 2004), australische Schwimmerin
 Pat O’Callaghan (1905–1991), irischer Hammerwerfer und Olympiasieger
 Rebecca O’Callaghan (* 1964), irische Squashspielerin
 Ryan O’Callaghan (* 1983), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Xavier O’Callaghan (* 1972), spanischer Handballspieler und Handballfunktionär

Siehe auch 
 Callaghan

Familienname
Englischer Personenname
Patronym